Köllé ou Kölle peuvent désigner :

Patronyme 

 Bernard Köllé né le  en Croatie, est un dessinateur de bande dessinée croate.

Toponyme 

 Kollë, autre appellation de Kolo, une localité du Kosovo.

Prénom